Isabel I de Castela ou  Isabel I de Espanha  (1474-1504)
 Isabel I de Inglaterra (1558-1603)
 Elizabeth (filme) — filme
 Isabel da Rússia (1709-1762)
 Isabel I de Jerusalém (1190/1192?-1205)

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história